Herrasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Herrasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Herrasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Herrasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar